In principio (In the Beginning) – romanzo di Chaim Potok del 1975 
In principio (In the Beginning) – saggio di Isaac Asimov del 1981 
In principio – raccolta di poesia di Lamberto Pignotti del 1986